Алея спортивної слави — алея, присвячена пам'яті прославлених російських та інгушських спортсменів. Знаходиться в столиці Республіки Інгушетія — місті Магас. Простягається з заходу на схід від проспекту Ідріса Зязікова і виходить на набережну Сунжа.

Створена у 2015 році за ініціативою мера Магаса Беслана Цечоєва. На алеї встановлені таблички призерів Олімпійських ігор та чемпіонів світу. Алея спортивної слави покликана виховувати в молоді гордість за героїв спорту Росії.

Список спортсменів, згаданих на алеї 
 Євлоєв Ваха Суламбекович
 Касатонов Олексій Вікторович
 Котієв Ахмед Якубович
 Кудін Олексій Олександрович
 Михайлов Борис Петрович
 Чахкієв Рахім Русланович
 Якушев Олександр Сергійович
 Халмурзаєв Хасан Магометович

Див. також 
 Меморіал пам'яті і слави (Назрань)

Алеї зірок
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Культура Інгушетії